Levallois-Perret, municipi francès al departament dels Alts del Sena. regió de l'Illa de França.
 Tècnica Levallois, sistema de tallar les pedres durant part del paleolític.